mji – codice ISO 639-3 della lingua kim mun